

Geografia 

 Luao – municipalità della provincia di Moxico

 Luau – ward della provincia di Luapula

Altro 
 Luau – festa hawaiana
 Luau – cortometraggio del 1982 scritto e diretto da Tim Burton e Jerry Rees